Валерий Александрович Заваров (; 16 августа 1988, Киев) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник киевского «Арсенала». За который играл до 2010 года. Затем перешёл в «Оболонь», но за основной состав так и не провёл ни одной игры в чемпионате, лишь одну в кубке Украины против ФК «Полтава». В начале июля 2013 года перешёл в ФК «Оболонь-Бровар».

Сын бывшего полузащитника киевского «Динамо» Александра Заварова.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на неофициальном сайте ФК «Арсенал» Киев
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Оболонь» (2013)